Ба́нщиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Банщиков, Василий Михайлович (1898—1992) — советский психиатр,.
 Банщиков, Геннадий Иванович (род. 1943) — советский и российский композитор, педагог.
 Банщиков, Игорь Владимирович (1974—2005) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

Банщикова 
 Банщикова, Анна Борисовна (род. 1975) — российская актриса.

См. также 
 Банщиково